Сомовка — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Сомовка — деревня в Горшеченском районе Курской области.
 Сомовка — деревня в Добринском районе Липецкой области.
 Сомовка — село в Воротынском районе Нижегородской области.
 Сомовка — деревня в Мордовском районе Тамбовской области.
 Сомовка — деревня в Чернском районе Тульской области.

Украина 
 Сомовка — село, Сомовский сельский совет, Зачепиловский район, Харьковская область